Das Wort Offside bezeichnet
 einen iranischen Film aus dem Jahr 2006, siehe Offside (Film)
 eine schwedische Fußball-Fachzeitschrift, siehe Offside (Zeitschrift)
 ein Synonym für die Abseitsregel